Дивізіон 2: 1963 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 46 клубів, розділені на чотири групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1963 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби ГАІС Гетеборг, ІФК Ескільстуна, ГІФ Сундсвалль і «Естерс» ІФ (Векше). 

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі ГАІС Гетеборг та ІФК Ескільстуна.

Турнірні таблиці

Норрланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|ГІФ Сундсвалль|| 18 || 13 || 3 || 2 || 54 || 15 || 39 || 29
|-
| 2 ||style="text-align:left"|ІФК Гольмсунд|| 18 || 10 || 5 || 3 || 34 || 17 || 17 || 25
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Шеллефтео АІК|| 18 || 8 || 5 || 5 || 29 || 15 || 14 || 21
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІФК Лулео|| 18 || 8 || 3 || 7 || 24 || 34 || -10 || 19
|-
| 5 ||style="text-align:left"|Ликселе ІФ|| 18 || 7 || 4 || 7 || 30 || 22 || 8 || 18
|-
| 6 ||style="text-align:left"| «Сандокернс» СК (Умео)|| 18 || 6 || 6 || 6 || 30 || 33 || -3 || 18
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Седергамнс ІФ]|| 18 || 8 || 2 || 8 || 28 || 32 || -4 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 8 ||style="text-align:left"|Гімонес ЦК|| 18 || 5 || 2 || 11 || 23 || 39 || -16 || 12
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style="text-align:left"|Болльнес ГІФ|| 18 || 3 || 4 || 11 || 28 || 50 || -22 || 10
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Нурше ІФ|| 18 || 3 || 4 || 11 || 33 || 56 || -23 || 10
|}

Свеаланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|ІФК Ескільстуна|| 22 || 19 || 1 || 2 || 60 || 21 || 39 || 39
|-
| 2 ||style="text-align:left"|Сандвікенс ІФ|| 22 || 17 || 3 || 2 || 55 || 19 || 36 || 37
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІК «Браге» (Бурленге)|| 22 || 14 || 2 || 6 || 57 || 27 || 30 || 30
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Сундбібергс ІК|| 22 || 12 || 4 || 6 || 55 || 35 || 20 || 28
|-
| 5 ||style="text-align:left"|ІФК Стокгольм|| 22 || 10 || 4 || 8 || 47 || 42 || 5 || 24
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Сандвікенс АІК|| 22 || 10 || 2 || 10 || 42 || 41 || 1 || 22
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Галльстагаммарс СК|| 22 || 6 || 8 || 8 || 34 || 48 || -14 || 20
|- 
| 8 ||style="text-align:left"|ІФК Сунне|| 22 || 8 || 2 || 12 || 37 || 41 || -4 || 18
|- 
| 9 ||style="text-align:left"|СК «Сіфгелла» (Сефле)|| 22 || 5 || 5 || 12 || 22 || 48 || -26 || 15
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Авеста АІК|| 22 || 5 || 2 || 15 || 27 || 51 || -24 || 12
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|ІК «Сіті» (Ескільстуна)|| 22 || 3 || 4 || 15 || 21 || 57 || -36 || 10
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|ІФК Кумла|| 22 || 2 || 5 || 15 || 23 || 50 || -27 || 9
|}

Західний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|ГАІС Гетеборг|| 22 || 16 || 5 || 1 || 63 || 20 || 43 || 37
|-
| 2 ||style="text-align:left"|ІФК Мальме|| 22 || 15 || 3 || 4 || 59 || 25 || 34 || 33
|-
| 3 ||style="text-align:left"|«Редбергслідс» ІК (Гетеборг)|| 22 || 13 || 4 || 5 || 51 || 38 || 13 || 30
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|«Норрбю» ІФ (Бурос)|| 22 || 13 || 3 || 6 || 56 || 46 || 10 || 29
|-
| 5 ||style="text-align:left"|Ландскруна БоІС|| 22 || 13 || 2 || 7 || 45 || 37 || 8 || 28
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Варбергс БоІС|| 22 || 9 || 2 || 11 || 34 || 35 || -1 || 20
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Мальме БІ|| 22 || 5 || 7 || 10 || 36 || 45 || -9 || 17
|- 
| 8 ||style="text-align:left"|Гуннарсторпс ІФ|| 22 || 6 || 5 || 11 || 37 || 55 || -18 || 17
|- 
| 9 ||style="text-align:left"|Гальмстад БК|| 22 || 5 || 7 || 10 || 32 || 52 || -20 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|«Вестра Фрелунда» ІФ (Гетеборг)|| 22 || 6 || 2 || 14 || 42 || 58 || -16 || 14
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|ІК «Оддевольд» (Уддевалла)|| 22 || 5 || 1 || 16 || 31 || 51 || -20 || 11
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Чінна ІФ|| 22 || 3 || 5 || 14 || 23 || 47 || -24 || 11
|}

Східний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|«Естерс» ІФ (Векше)|| 22 || 11 || 8 || 3 || 56 || 29 || 27 || 30
|-
| 2 ||style="text-align:left"|Отвідабергс ФФ|| 22 || 12 || 5 || 5 || 60 || 33 || 27 || 29
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІФ СААБ (Лінчепінг)|| 22 || 9 || 8 || 5 || 33 || 29 || 4 || 26
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|БК «Дербі» (Лінчепінг)|| 22 || 10 || 4 || 8 || 46 || 36 || 10 || 24
|-
| 5 ||style="text-align:left"| «Гегадальс» ІС (Карлсгамн)|| 22 || 9 || 5 || 8 || 34 || 35 || -1 || 23
|-
| 6 ||style="text-align:left"|ІФК Крістіанстад|| 22 || 9 || 4 || 9 || 41 || 36 || 5 || 22
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Гускварна ІФ|| 22 || 8 || 6 || 8 || 31 || 32 || -2 || 22
|- 
| 8 ||style="text-align:left"|Кальмар ФФ|| 22 || 9 || 1 || 12 || 26 || 40 || -14 || 19
|- 
| 9 ||style="text-align:left"|Брумелла ІФ|| 22 || 7 || 4 || 11 || 32 || 30 || 2 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|«Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг)|| 22 || 7 || 4 || 11 || 24 || 37 || -13 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Мутала АІФ|| 22 || 4 || 9 || 9 || 22 || 46 || -24 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"| «Сальте» БК (Карлскруна)|| 22 || 5 || 6 || 11 || 29 || 51 || -22 || 16
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 

|- style="background:#a8dca8"
| 1 ||style="text-align:left"|ГАІС Гетеборг|| 3 || 2 || 1 || 0 || 4 || 1 || 3 || 5
|- style="background:#a8dca8"
| 2 ||style="text-align:left"|ІФК Ескільстуна|| 3 || 1 || 2 || 0 || 4 || 1 || 3 || 4
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ГІФ Сундсвалль|| 3 || 1 || 1 || 1 || 5 || 5 || 0 || 3
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|«Естерс» ІФ (Векше)|| 3 || 0 || 0 || 3 || 1 || 7 || -6 || 0
|}

Кваліфікація або пониження

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1963 у Швеції